Cavaller àrab és una estàtua feta en bronze per Émile Guillemin i Alfred Barye a París el 1884. L'estàtua va ser fosa a la foneria d'art Ferdinand Barbedienne a París. Àmpliament considerada com una obra mestra de l'escultura mundial, és un dels símbols de l'Orientalisme i la noblesa àrab, i també un símbol de l'Orient Mitjà a l'estranger.

El Cavaller àrab de Guillemin, per la seva bellesa i notorietat, va veure moltes còpies no originals, tant fetes en aquell moment, al , com reproduccions i falsificacions de baix valor, de vegades fetes a Àsia. La versió original del Cavaller Àrab realitzada a França, original de l'època, és al contrari de gran valor historicoartístic i inestimable.

Es tracta de la figura d'un genet àrab que torna de la caça, un ànec i una gasela penjats sobre la seva cadira, un rifle a l'espatlla, signat Barye Fils i E. Guillemin. Les seves mesures són 80x60x33 centímetres.

Guillemin està especialitzat en obres metafòriques i s'inspira en l'Orient Mitjà i Llunyà. Les seves representacions de l'àguila índia (en col·laboració amb Alfred Barye), noies turques, kurdes i algerianes, així com aficionats japonesos, van establir fermament la seva reputació com un dels escultors orientalistes més destacats de mitjans de la dècada de 1870. Va ser exposat per darrera vegada. al Saló de 1899 i moltes de les seves obres van ser comprades pel govern francès.

Estil 
La composició del cavall de bronze "Cavaller àrab" es va crear sobre la base del moviment naturalista. L'estàtua és la més significativa de l'anomenada "Belle Epoque" a França. El cavall de bronze és plàstic i elegant, amb un extraordinari estudi d'anatomia que el mostra en la postura en què es troba, amb la pota davantera esquerra elegantment elevada, en la qual la línia de base dels músculs es tensa i es contrau en acció. No menys important és la delicada escultura del seu heroic cavaller en la qual cal destacar la increïble precisió en la representació del rostre, que s'acompanya del moviment del cos sobre el cavall.

L'orientalisme és la fascinació occidental pels continents exòtics que es va popularitzar durant la segona meitat del segle XIX. Els retrats romàntics de països africans en la obres contemporànies, com ara L'Africaine i Aida, fomenten aquest exotisme en l'art europeu. Als Estats Units, el basar turc de 1876 a l'Exposició del segle de Filadèlfia va augmentar encara més el seu atractiu amb el tema "turc" o "morisc" que va persistir fins a la dècada de 1880. El tema orientalista va permetre als artistes trencar amb l'extrem monocromàtic neoclàssic; fent ús de diversos bronzes, marbres, ònix i pedres de colors banyats d'or i plata, afegeixen riquesa a la seva obra, alhora que mantenen un gran interès per l'etnografia del seu tema.

Mercat de l'art 
En una subhasta de Sotheby's a Nova York l'any 2008,  Femme Kabyle d'Algerie and Jannisaire du Sultan Mahmoud II  (1967), d'Emile Guillemin, bronze, es va vendre per 1.202.500 euros més despeses de subhasta.

Historial d'exposicions 
 Saló de París, Louvre, 1884

Bibliografia 
 Pierre Kjellberg, Les Bronzes du XIXe siècle, Dictionnaire des sculptures, Les Éditions de l'Amateur, Paris
 Arabujo En 1905 en Aden propagandis Cap. H. E. Jacob. En 1907 kaj 1908 aperis lernolibro por araboj (de Muusbah, 43 p. kaj de Haddad, 56 p.) I. ŜIRJAEV.

Referències

Enllaços externs 
 Google Arts and Culture Alfred Barye
 Sotheby's Auctions Émile Guillemin Art europeu del segle IX, inclòs l'art islàmic i orientalista, Émile-Coriolan-Hippolyte Guillemin (París, 1841-1907),  Femme Kabyle d'Algerie i Jamissaire du Sultan Mahmoud II  la figura femenina signada i datada  Guillemin / 1884', el masculí signat Ele Guillemin, bronze, plata, or i pàtina policromada amb làpides de pedra dura de colors, ambdues aixecades sobre un pedestal de marbre italià Rosso Levanto d'alçada masculina de 36 polzades (91,5 cm), venut per 1.202.500 dòlars EUA, Sotheby's, Nova York, 21 d'octubre de 2008.

Escultures del segle XIX